Список экспериментов, исследующих физику нейтрино, детекторов нейтрино и нейтринных телескопов.

Общие данные

Технические данные 

Обозначения:

Чувствительность к источникам нейтрино (1)
 С — солнечные нейтрино
 НС — низкоэнергетичные солнечные нейтрино
 Р — реакторные антинейтрино
 Г — гео-нейтрино
 Атм — атмосферные нейтрино
 У — ускорительные нейтрино
 КЛ — нейтрино в космических лучах
 СН — нейтрино от сверхновых
 НСН — низкоэнергетичные нейтрино от сверхновых
 АЯГ — нейтрино от активных ядер галактик
 П — нейтрино от пульсаров

Чувствительность к типам нейтрино (2)
  — электронное нейтрино
  — электронное антинейтрино
  — мюонное нейтрино
  — тау-нейтрино

Типы процессов
 ES — упругое рассеяние
 NC — нейтральные токи
 CC — заряженные токи

Тип детектора
 сцинт. — сцинтилляционный
 черенк. — черенковский
 РХ — радиохимический

Институты
 Брукхейвенская национальная лаборатория (BNL)
 Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire (ЦЕРН)
 Национальный институт ядерной физики (INFN)
 ИТЭФ, Москва (ITEP)
 ОИЯИ, Дубна (JINR)
 Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли (LBNL)
 Ливерморская национальная лаборатория (LLNL)
 Лос-Аламосская национальная лаборатория (LANL)
 Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS)
 National Underground Science Laboratory (NUSL)
 Oak Ridge National Laboratory (ORNL)
 Triangle Universities Nuclear Laboratory (TUNL)
 Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)

Примечания 

Эксперименты в физике элементарных частиц
Подземные низкофоновые лаборатории
Нейтрино
Нейтрино